Puck steht für:

 eine Figur in Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum
 ein Fabelwesen, siehe Puk (Sagengestalt)
 Puck (Sport), ein Spielgerät
 Puck (Theaterpreis) ist ein Theaterpreis für Nachwuchsschauspieler in Köln
 Puck (Magazin) war ein US-amerikanisches Satiremagazin in englischer und deutscher Sprache
 Puck (Mond), ein Mond des Uranus
 Puck (Adapter), ein Zubehörteil zum Abspielen von Single-Schallplatten
 Puck (Polen), eine Hafenstadt in der Woiwodschaft Pommern, früher Putzig
 Puck (Landgemeinde), eine eigenständige Gmina in der Woiwodschaft Pommern  
 Ein der Computermaus ähnliches Eingabegerät mit Fadenkreuz, siehe Grafiktablett #Unterschiedliche Werkzeuge
 Pitje Puck, eine Kinderbuchreihe (im niederländischen Original Pietje Puk)
 Eine Klein-Mundharmonika mit 10 Kanzellen der Firma Hohner
 Puck, die Stubenfliege, ein Charakter aus den Biene-Maja-Romanen von Waldemar Bonsels, siehe Biene Maja#Figuren

Puck ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Puck (1927–2021), deutscher Ingenieur
 Anna Puck (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Manfred Puck (* 1941), deutscher Badmintonspieler
 Peter Puck (* 1960), deutscher Comiczeichner
 Theodore Puck (1916–2005), US-amerikanischer Genetiker und Biophysiker
 Wolfgang Puck (* 1949), österreichischer Koch

Siehe auch:
 Puk (Begriffsklärung)